Васил Василев може да се отнася за:

 Васил Василев, (1884 – ?), български офицер, генерал-майор
 Васил Василев, (1932 – 2014), български офицер, генерал-майор
 Васил Василев, (р. 1934), български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност
 Васил Василев, (р. 1950), български офицер, генерал-майор от Полицията
 Васил Василев (р. 1931), български офицер, генерал-лейтенант
 Васил Василев (р. 1933), български офицер, генерал-полковник